Kerby ist der Familienname folgender Personen:

 James H. Kerby (1881–1957), US-amerikanischer Farmer, Geschäftsmann und Politiker
 Jordan Kerby (* 1992), australischer Bahn- und Straßenradrennfahrer